Johnny, I Hardly Knew Ye (, другие варианты названия — Johnny, We Hardly Knew Ye и Johnny, I Hardly Knew Ya) — популярная ирландская народная антивоенная песня. Она появилась в начале XIX века, когда ирландские войска служили Британской Ост-Индской торговой компании. В песне говорится о солдатах из местечка Атай () в графстве Килдэр, сражавшихся на Цейлоне (). Песня приобрела популярность, появившись в составе альбома The Clancy Brothers and Tommy Makem. записанного ирландскими музыкантами The Clancy Brothers и  в 1961 году. Широко известна версия кельтик-панк-группы Dropkick Murphys, вышедшая в альбоме The Meanest of Times в 2007 году, а в 2008 выпущенная отдельным синглом.

Текст песни 

Текст в издании 1888 года.

While going the road to sweet Athy,
Hurroo ! hurroo !
While going the road to sweet Athy,
Hurroo ! hurroo !
While going the road to sweet Athy,
A stick in my hand and a drop in my eye,
A doleful damsel I heard cry: —
" Och, Johnny, I hardly knew ye.
With drums and guns, and guns and drums.
The enemy nearly slew ye,
My darling dear, you look so queer,
Och, Johnny, I hardly knew ye ! "

" Where are your eyes that looked so mild ?
Hurroo ! hurroo !
Where are your eyes that looked so mild ?
Hurroo ! hurroo !
Where are your eyes that looked so mild,
When my poor heart you first beguiled ?
Why did you run out from me and the child ?
Och, Johnny, I hardly knew ye !
With drums, etc.

" Where are the legs with which you run ?
Hurroo ! hurroo !
Where are the legs with which you run ?
Hurroo ! hurroo !
Where are the legs with which you run,
When you went to carry a gun ? —
Indeed, your dancing days are done !
Och, Johnny, I hardly knew ye !
With your drums, etc.

"It grieved my heart to see you sail,
Hurroo ! hurroo !
It grieved my heart to see you sail,
Hurroo ! hurroo !
It grieved my heart to see you sail,
Though from my heart you took leg bail, —
Like a cod you’re doubled up head and tail.
Och, Johnny, I hardly knew ye !
With drums, etc.

" You haven’t an arm and you haven’t a leg,
Hurroo ! hurroo !
You haven’t an arm and you haven’t a leg,
Hurroo ! hurroo !
You haven’t an arm and you haven’t a leg,
You’re an eyeless, noseless, chickenless egg ;
You’ll have to be put in a bowl to beg :
Och, Johnny, I hardly knew ye !
With drums, etc.

" I’m happy for to see you home,
Hurroo ! hurroo !
I’m happy for to see you home,
Hurroo ! hurroo !
I’m happy for to see you home,
All from the island of Sulloon,*
So low in flesh, so high in bone,
Och, Johnny, I hardly knew ye !
With drums, etc.

« But sad as it is to see you so,
Hurroo ! hurroo !
But sad as it is to see you so,
Hurroo ! hurroo !
But sad as it is to see you so,
And to think of you now as an object of woe,
Your Peggy’ll still keep ye on as her beau ;
Och, Johnny, I hardly knew ye !

» With drums and guns, and guns and drums,
The enemy nearly slew ye,
My darling dear, you look so queer,
Och, Johnny, I hardly knew ye ! "

Версия Clancy Brothers.

When goin' the road to sweet Athy,
Hurroo ! hurroo !
When goin' the road to sweet Athy,
Hurroo ! hurroo !
When goin' the road to sweet Athy,
A stick in me hand and a drop in me eye,
A doleful damsel I heard cry,
Johnny, I hardly knew ye.

(Chorus):
With your guns and drums and drums and guns,
Hurroo ! hurroo !With your guns and drums and drums and guns,
Hurroo ! hurroo !
With your guns and drums and drums and guns,
The enemy nearly slew ye,
Oh my darling dear, ye look so queer,
Johnny, I hardly knew ye!

Where are the eyes that looked so mild?
Hurroo ! hurroo !
Where are the eyes that looked so mild?
Hurroo ! hurroo !
Where are the eyes that looked so mild,
When my poor heart you first beguiled?
Why did ye sceddadle from me and the child?
Johnny, I hardly knew ye!

(Chorus)

Where are the legs with which you run?
Hurroo ! hurroo !
Where are the legs with which you run?
Hurroo ! hurroo !
Where are the legs with which you run,
When first you went to carry a gun?
Indeed, your dancing days are done!
Johnny, I hardly knew ye!

(Chorus)

Ye haven’t an arm, ye haven’t a leg,
Hurroo ! hurroo !
Ye haven’t an arm, ye haven’t a leg,
Hurroo ! hurroo !
Ye haven’t an arm and ye haven’t a leg,
Ye’re an eyeless, boneless, chickenless egg;
Ye’ll have to be put with a bowl to beg:
Johnny, I hardly knew ye!

(Chorus)

I’m happy for to see ye home,
Hurroo ! hurroo !
I’m happy for to see ye home,
Hurroo ! hurroo !
I’m happy for to see ye home,
All from the island of Sulloon,
So low in the flesh, so high in the bone,
Oh Johnny, I hardly knew ye!

(Chorus)

Варианты исполнения 
 В версиях некоторых исполнителей присутствует следующий финальный куплет:

They’re rolling out the guns again,
Hurroo ! hurroo !
They’re rolling out the guns again,
Hurroo ! hurroo !
They’re rolling out the guns again,
But they never will take my sons again!
No they’ll never take my sons again,
Johnny, I’m swearing to ye!
 В версии Dropkick Murphys первая строка рефрена выглядит так: We had guns and drums and drums and guns.
 Вместо Where are the legs with which you run? может стоять Where are the legs that used to run?

Известные записи 
 1961 — The Clancy Brothers и 
 1961 — Морин О’Хара
 1969 — Фрида Боккара — песня Johnny jambe de bois из альбома Un jour, un enfant, исполняемая на французском языке.
 1993 — Джоан Баэз — Rare, Live & Classic. Джоан Баэз часто исполняла эту песню в первой половине 1970-х гг., выступая против войны во Вьетнаме и всех войн в целом.
 2001 —  — Communication & Conviction: Last Seven Years. Также песня появилась в их концертном альбоме Gloatin' and Showboatin': Live on St. Patrick’s Day.
 2007 — Dropkick Murphys — The Meanest of Times. Песня также фигурировала в эпизоде американского телесериала «Сыны анархии». В 2009 она появилась во втором концертном альбоме группы Live on Lansdowne, Boston MA.
 2008 —  — Ships in the Forest.
 2013 — Santiano — Drums and Guns.

Использования и переработка мелодии и стихов 
 У группы The Cranberries в песне Zombie имеются строчки With their tanks and their bombs, and their bombs, and their guns — явная отсылка к припеву этой песни.
 Фолк-рок группа Steeleye Span в песне Fighting for strangers из альбома Rocket Cottage имеет похожий рефрен: Johnny, what’ve they done to you или же Johnny what’ll happen to you. В конце присутствуют и другие строчки:
You haven’t an arm, you haven’t a leg
The enemy nearly slew you
You’ll have to go out on the streets to beg
Oh, poor Johnny, what’ve they done to you?
 Песня The Clash English Civil War из альбома Give 'Em Enough Rope включает части этого текста и мелодии.
 Мотив песни в той или иной степени звучит в гимне коммандос армии Колумбии, в исполняемой на матчах регби песне I Met a Whore in the Park.
 Песня Fiddler’s Green Hip Hurray является переработанной вариацией этой композиции.
 Мотив этой песни можно услышать в «Симпсонах» в 5-й серии 18-го сезона, а также в 3-й серии 27-го сезона.
 Мотив используется в фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964). Мелодия сопровождает сцены с бомбардировщиками, готовящимися к ядерной атаке на СССР.
 Мотив песни играет в фильме «Крепкий орешек - 3».
 Мотив без слов играет в полнометражном аниме Girls und Panzer Gekijouban
Мотив использован в детской песне про марширующих муравьев (The ants go marching) и их различных вариациях
Мотив и мелодия использованы в танцевальной песне немецкой EBM-группы Tyske Ludder.

Другое использование названия 
 Johnny, We Hardly Knew Ye — название книги Кеннета О’Доннелла и Дэвида Пауэрса о годах президентства Джона Кеннеди, выпущенной в 1972 году.

См. также 
 When Johnny Comes Marching Home

Примечания

Ссылки 
 Johnny, I hardly knew ya

Народные песни Ирландии
Антивоенные песни
Песни XIX века
Песни по алфавиту